Öronblomflugor (Pelecocera) är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Johann Wilhelm Meigen 1822. Öronblomflugor ingår i familjen blomflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Blomflugor